La Mora kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Mora, Delstaten Mexiko, Zacualpan, 
 La Mora, Banámichi, 
 La Mora, Culiacán, 
 La Mora, Ahualulco de Mercado, 
 La Mora, Bavispe, 
 La Mora, Tancoco, 
 La Mora, Tantoyuca, 
 La Mora, Francisco I. Madero, 
 La Mora, Guanajuato, Manuel Doblado, 
 La Mora, Cadereyta de Montes, 
 La Mora, La Misión, 
 La Mora, Progreso de Obregón, 
 La Mora, Guerrero, Taxco de Alarcón, 
 La Mora, Huasca de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar